O Juventude Esporte Clube é um clube de futebol brasileiro da cidade de Dianópolis, no estado do Tocantins.

Para a temporada 2013 o clube contratou o experiente treinador  Cleibson Ferreira  também conhecido como Luxemburgo do Nordeste.

 Cleibson Ferreira  a frente da equipe com seus recentes resultados ganhou o carinho dos torcedores e admiradores públicos da cidade como o secretário de esporte do município o Sr. Mário Careca, que em declarações em alguns meios de comunicações, afirmou que o professor Ferreira é o melhor treinador da historia do clube.

Desempenho em competições oficiais 
Campeonato Tocantinense

Campeonato Tocantinense (2ª Divisão)

* Foi excluído do campeonato após 2 rodadas, por não ter pago as taxas de arbitragem

Legenda:

Clubes de futebol do Tocantins
Clubes de futebol fundados em 1989
Dianópolis